Finalen av Fifa Confederations Cup 2013 spelades 30 juni 2013 för att kora en segrare av turneringen. Matchen spelades på Maracanã i Rio de Janeiro mellan Brasilien och Spanien. Brasilien vann matchen med 3-0 efter mål av Fred och Neymar och bröt därmed Spaniens svit med 29 raka matcher utan förlust. Segern innebar även Brasiliens tredje raka seger i tävlingen.

Vägen till finalen

Matchen

Referenser

Externa länkar
FIFA Confederations Cup 2013 på fifa.com

Fifa Confederations Cup 2013
Sport i Rio de Janeiro